Кламрот — фамилия. Известные носители:
 Кламрот, Антон (1860—1929) — художник
 Кламрот, Карл Антонович (1820—1912) — скрипач